A62 ou A-62 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transport 
Autoroutes
  Autoroute allemande A62 reliant Nonnweiler à Pirmasens ;
  Autoroute algérienne A62 reliant El Kerma à Oggaz ;
  Autoroute espagnole A-62 reliant Burgos à la frontière portugaise ;
  Autoroute française A62 reliant Toulouse à Bordeaux ;
  Autoroute grecque A62 reliant l'Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos à l'A6.

Route
  Route britannique A62 reliant Leeds à Manchester.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres